Mysella är ett släkte av musslor som beskrevs av George French Angas 1877. Enligt Catalogue of Life ingår Mysella i familjen Lasaeidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Montacutidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Musslor
Mysella